Карл Што́йбер (; 13 октября 1907 — 12 декабря 1994) — австрийский футболист, нападающий. Семикратный чемпион Австрии, финалист Кубка Митропы 1934 года.

Клубная карьера

Карьера в сборной

Достижения 
«Адмира» (Вена)
 Чемпион Австрии (7): 1926/27, 1927/28, 1931/32, 1933/34, 1935/36, 1936/37, 1938/39
 Обладатель Кубка Австрии (3): 1927/28, 1931/32, 1933/34
 Итого: 10 трофеев

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки ФК «Адмира»
Игроки ФК «Винер Атлетикшпорт-Клуб»